Ми́лош Теодо́сич (; ) — сербский баскетболист, выступал за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на позициях разыгрывающего и атакующего защитника. Шесть раз включался в символическую пятёрку Евролиги. Является игроком года по версии ФИБА Европа (2010), а также самым ценным игроком Евролиги в сезоне 2009/2010.

В составе сборной Сербии становился серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года, чемпионата мира 2014 года и чемпионата Европы 2009 года.

Клубная карьера 
Начал клубную карьеру в 2004 году в Сербии. С 2007 по 2011 годы выступал в Греции за «Олимпиакос». В июле 2011 года подписал трёхлетний контракт с московским ЦСКА. Перед началом сезона 2014/15 ЦСКА продлил контракт ещё на три года.

10 июля 2017 года подписал двухлетний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс». По условиям соглашения, Теодосич заработает 12,3 миллиона долларов. Дебютировал 19 октября 2017 года в матче НБА за новую команду против «Лос-Анджелес Лейкерс», набрал 6 очков, а его команда одержала победу со счётом 108—92.

Сборная Сербии 
Первое крупное выступление в мужской сборной Сербии — чемпионат Европы 2007 года в Испании. На чемпионате Европы 2009 года в Польше завоевал серебро.

Награды и достижения 
 ЦСКА
 Победитель Евролиги (2015/2016)
 5-кратный чемпион России (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16)
 5-кратный чемпион Единой лиги ВТБ (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16)
 Финалист Евролиги (2011/12)
 Бронзовый призёр Евролиги (2012/13)
 Включён в первую (2014/15, 2015/16) и вторую символические пятерки Евролиги (2011/12, 2012/13)
 MVP 5-го тура Топ-16 Евролиги (2013/14)
 MVP 8-го тура Евролиги (2012/13)
 MVP плей-офф Единой лиги ВТБ (2013/2014, 2015/2016)
 MVP декабря Единой лиги ВТБ (2012/13)

 «Олимпиакос»
 2-кратный обладатель Кубка Греции (2010, 2011)
 MVP финала Кубка Греции (2010)
 Лучший баскетболист Европы (2010) по версии ФИБА
 MVP Евролиги (2009/10)
 Включён в первую символическую пятерку Евролиги (2009/10)
 MVP января и 9-го тура Евролиги (2009/10)
 Участник греческого Матча всех звезд (2010)

Национальная сборная Сербии
 Обладатель серебряных медалей ЧЕ-2009, ЧМ-2014 и ОИ-2016
 Включен в символическую сборную ЧМ-2014
 Выступления на ЧЕ-2007, ЧЕ-2011, ЧМ-2010
 Выступление за молодёжные сборные Сербии и Черногории: обладатель золотых медалей ЧЕ-2003 (U-16), ЧЕ-2005 (U-18) и ЧЕ-2007 (U-20) и MVP ЧЕ-2007 (U-20)

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЦСКА
 Профиль на сайте «Виртуса»
 «Пересадка мозга» 
 Милош Теодосич: «Было два желания — перейти в ЦСКА и играть в одной команде с Крстичем»

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки БК «Борац»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Виртус» Болонья